"Castelletto" pode significar:
 Castelletto sopra Ticino, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Merli, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Uzzone, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Molina, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto d'Erro, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Cervo, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto d'Orba, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Stura, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto Monferrato, comuna italiana do Piemonte
 Castelletto di Branduzzo, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos